Saint Étienne steht für:
 Heiliger Stephan – mehrere Heilige

Saint-Étienne oder St-Étienne heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinde in der Schweiz:
 St. Stephan BE im Kanton Bern, Schweiz

Gemeinden in Kanada:
 Saint-Étienne-de-Beauharnois in der  Provinz Québec
 Saint-Étienne-de-Bolton in der  Provinz Québec
 Saint-Étienne-des-Grès in der  Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Étienne im Département Loire
 Saint-Étienne-à-Arnes im Département Ardennes
 Saint-Étienne-au-Mont im Département Pas-de-Calais
 Saint-Étienne-au-Temple im Département Marne
 Saint-Étienne-aux-Clos im Département Corrèze
 Saint-Étienne-Cantalès im Département Cantal
 Saint-Étienne-de-Baïgorry im Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Étienne-de-Boulogne im Département Ardèche
 Saint-Étienne-de-Brillouet im Département Vendée
 Saint-Étienne-de-Carlat im Département Cantal
 Saint-Étienne-de-Chigny im Département Indre-et-Loire
 Saint-Étienne-de-Chomeil im Département Cantal
 Saint-Étienne-de-Crossey im Département Isère
 Saint-Étienne-de-Cuines im Département Savoie
 Saint-Étienne-de-Fontbellon im Département Ardèche
 Saint-Étienne-de-Fougères im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Étienne-de-Fursac im Département Creuse
 Saint-Étienne-de-Lisse im Département Gironde
 Saint-Étienne-de-l’Olm im Département Gard
 Saint-Étienne-de-Lugdarès im Département Ardèche
 Saint-Étienne-de-Maurs im Département Cantal
 Saint-Étienne-de-Mer-Morte im Département Loire-Atlantique
 Saint-Étienne-de-Montluc im Département Loire-Atlantique
 Saint-Étienne-de-Puycorbier im Département Dordogne
 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs im Département Isère
 Saint-Étienne-de-Serre im Département Ardèche
 Saint-Étienne-de-Tinée im Département Alpes-Maritimes
 Saint-Étienne-de-Tulmont im Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Étienne-de-Valoux im Département Ardèche
 Saint-Étienne-de-Vicq im Département Allier
 Saint-Étienne-de-Villeréal im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Étienne-des-Champs im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Étienne-des-Guérets im Département Loir-et-Cher
 Saint-Étienne-des-Oullières im Département Rhône
 Saint-Étienne-des-Sorts im Département Gard
 Saint-Étienne-d’Orthe im Département Landes
 Saint-Étienne-du-Bois (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Saint-Étienne-du-Bois (Vendée), Gemeinde im Département Vendée
 Saint-Étienne-du-Grès im Département Bouches-du-Rhône
 Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle im Département Côtes-d'Armor
 Saint-Étienne-du-Rouvray im Département Seine-Maritime
 Saint-Étienne-du-Valdonnez im Département Lozère
 Saint-Étienne-du-Vauvray im Département Eure
 Saint-Étienne-du-Vigan im Département Haute-Loire
 Saint-Étienne-en-Bresse im Département Saône-et-Loire
 Saint-Étienne-en-Coglès im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Étienne-l’Allier im Département Eure
 Saint-Étienne-la-Cigogne im Département Deux-Sèvres
 Saint-Étienne-la-Geneste im Département Corrèze
 Saint-Étienne-la-Thillaye im Département Calvados
 Saint-Étienne-la-Varenne im Département Rhône
 Saint-Étienne-Lardeyrol im Département Haute-Loire
 Saint-Étienne-le-Laus im Département Hautes-Alpes
 Saint-Étienne-le-Molard im Département Loire
 Saint-Étienne-les-Orgues im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Étienne-lès-Remiremont im Département Vosges
 Saint-Étienne-Roilaye im Département Oise
 Saint-Étienne-sous-Bailleul im Département Eure
 Saint-Étienne-sous-Barbuise im Département Aube
 Saint-Étienne-sur-Blesle im Département Haute-Loire
 Saint-Étienne-sur-Chalaronne im Département Ain
 Saint-Étienne-sur-Reyssouze im Département Ain
 Saint-Étienne-sur-Suippe im Département Marne
 Saint-Étienne-sur-Usson im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Étienne-Vallée-Française im Département Lozère
 La Chapelle-Saint-Étienne im Département Deux-Sèvres
 Sauguis-Saint-Étienne im Département Pyrénées-Atlantiques
sowie:
 zahlreiche Kirchen, siehe Sankt Stefan #Stephanskirche

Saint-Étienne oder Saint Etienne, Personen und -gruppen:
 Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, französischer Politiker während der Revolution
 Saint Etienne (Band), britische Popgruppe

Weiterhin
 St. Étienne M1907, ein französisches Maschinengewehr

Siehe auch:
 Sankt Stefan – dort auch zu anderen Sprachen